3-й переу́лок Тру́жеников — улица в центре Москвы в Хамовниках между улицей Плющиха и 1-м переулком Тружеников.

Происхождение названия 
Современное название получил в 1936 году по находившейся в этой местности швейной фабрике «Труд». Прежнее название — 3-й Воздвиженский переулок — носил с XIX века по Храму Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.

Описание 
3-й переулок Тружеников соединяет Плющиху и 1-й переулок Тружеников.

См. также 
 1-й переулок Тружеников
 2-й переулок Тружеников

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема 3-го переулка Тружеников 

Тружеников 3-й переулок